Georges Delfosse peut désigner :

 Georges Delfosse (1869-1939), peintre canadien ;
 Georges Delfosse (1921-1988), homme politique français.